Hotel Charlotte bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Hotel Charlotte (Kalifornien), ID-Nr. 94001162
 Hotel Charlotte (North Carolina), ID-Nr. 79003344